

Geografia

Austria 
 Egg – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bregencja

Bahamy 
 Egg – wyspa

Niemcy 
 Egg – dzielnica Konstancji
 Egg an der Günz – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu

Szwajcaria 
 Egg – gmina w katonie Zurych

Osoby 
 Herbert Egg – austriacki polityk
 Markus Egg – niemiecki archeolog 
 Martin Egg – niemiecki pisarz
 Oscar Egg – szwajcarski kolarz

Inne 
 Egg – grupa muzyczna związana ze sceną Canterbury
 egg nog – napój alkoholowy
 EGG – elektrogastrografia
 egg – japoński magazyn o modzie damskiej

Zobacz też 
 Eck
 Ek
 Easter egg
 Scotch egg